Чикишев — фамилия:

 
 Чикишев, Игорь Алексеевич (род. 1944) — советский фигурист, советский и российский тренер и спортивный организатор, призёр чемпионата СССР в танцах на льду (1962, 1963).